Hasenfeld ist ein Ortsname und bezeichnet:
 Hasenfeld, einen Ortsteil der Stadt Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Hasenfeld (Gemeinde Lustenau), einen Ortsteil der österreichischen Gemeinde Lustenau
 zwischen 1938 und 1946 mit deutschem Namen den russischen Ort Dubrowka (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Hasenfeld, Kreis Insterburg, Ostpreußen)